Příjmení Paleček nesli nebo nesou:

 Alena Palečková (* 1947) – česká politička, senátorka ODS
 Emil Paleček (1930–2018) – český chemik
 František Paleček (1920–1975) – náčelník trestaneckého tábora Rovnost
 František Xaver Paleček (1859–1926) – český římskokatolický kněz
 Jan Paleček – šašek krále Jiřího z Poděbrad
 Josef Paleček (rozcestník) – více osob
 Karel Paleček (1896–1962) – český legionář, výsadkář a generál
 Lukáš Paleček (* 1980) – český fotbalový brankář
 Marie Syrovátková-Palečková (1908–??) – československá politička, poválečná poslankyně za KSČ
 Miroslav Paleček (* 1945) – český zpěvák a písničkář
 Rudolf Paleček (1900–??) – český a československý politik, poválečný poslanec za KSČ
 Václav Paleček (1901–1970) – český diplomat a politik

Externí odkazy